ZH sau Zh poate fi:

 Zürich, canton în Elveția, codul ISO 3166-2:CH
 Limba chineză, codul ISO 639-1 (de la numele în chineză: zhongwen)

Legături externe 
  „zh” la acronymfinder.com